Jean-Christophe Hym, un monteur français ;
 Thomas Hym (1987-), un joueur de football français.